EDMO steht für:

 European Digital Media Observatory (Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien)
 Flugplatz Oberpfaffenhofen

Abkürzung